В этой статье представлен список японских регионов и префектур по индексу человеческого развития по состоянию на 2019 год. Эта статья также включает список японских префектур по историческому ИРЧП в 1990, 1995 и 2000 годах. Регионы и префектуры с лучшими показателями находяться в центральных и южных частям Японии: Канто, Кансай, Тюгоку и Тюбу; со средними на сомом юге: Кюсю, Окинава, Сикоку; с самыми низкими на севере: регион Тохоку и губернаторство Хоккайдо.

Список регионов и префектур Японии по ИЧР в сравнение с другими странами 
Это список регионов и префектур Японии по индексу человеческого развития, по состоянию на 2019 год.

Список префектур Японии по прошлой методике измерения 

Это список префектур Японии по «индексу развития человеческого потенциала» (ИРЧП), рассчитанному по старой методике.

 2014年：0.891（世界第20名）
 2010年：0.884（世界第11名）
 2003年：0.943（世界第11名）
 1998年：0.924（世界第9名）

Примечания

Ссылки 
 Gross National Happiness and Material Welfare in Bhutan and Japan

Административное деление Японии
Индекс человеческого развития
Население Японии
Списки:Япония